Gaukler steht für:

 Gaukler, Unterhaltungskünstler
 Gaukler (Vogel), Greifvogel
 Gaukler (Käfer), Schwimmkäfer

Titel

Bildende Kunst
 Der Gaukler (Bosch), Gemälde (1502) von Hieronymus Bosch
 Der Gaukler (Skulptur), Skulptur (1991) von Christoph Fischer
Literarische Werke
 Der Gaukler von Bologna, Novelle (1916) von Franz Karl Ginzkey
 Der Gaukler Pamphalon, Erzählung (1887) von Nikokai Leskow
 Der Gaukler (Harry Thürk)
 Der Gaukler (Auguste Supper)
 Der Gaukler (Audrey Erskine-Lindop)
Weiteres
 Die Gaukler, Münchner Künstlervereinigung
 Vierfleck-Gaukler, Käfer

Siehe auch:

 Gaugler
 Gauckler
 Gauklerbrunnen